Kerrick ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kerrick (Illinois)
 Kerrick (Minnesota)
 Kerrick (Texas)
 Kerrick Township, Minnesota

Siehe auch:
 Kaerrick
 Carrigg
 Carrick